Абаска́ль () — іспанське прізвище.

Відомі носії 

 Алехандро Абаскаль ( 1952) — іспанський моряк.
 Гільєрмо Абаскаль ( 1989) — іспанський футболіст, тренер.
 Карлос Марія Карранса Абаскаль ( 1949) — мексиканський державний секретар.
 Рікардо Гутьєррес Абаскаль (1888—1963) — іспанський мистецтвознавець.
 Сальвадор Абаскаль (1910—2000) — мексиканський політик.
 Сантьяго Абаскаль ( 1976) — іспанський політик.

Жінки 
 Адріана Абаскаль ( 1970) — мексиканська модель.
 Наті Абаскаль ( 1943) — іспанська модель.
 Сільвія Абаскаль ( 1979) — іспанська актриса.